Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Tarragona, al Tarragonès

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Francolí



aqüeducte

arxiu

barri

biblioteca

biblioteca d'arxiu

biblioteca d'associació

biblioteca especialitzada

biblioteca pública

biblioteca universitària

cambril

cap

capella

carrer

casa

casa forta

castell

cementiri

centre educatiu privat de Catalunya

colla castellera desapareguda

conjunt d'edificis

creu de terme

despoblat

edifici

element geogràfic

entitat de població

escales

escola de Catalunya

església

far

font

fossa comuna

hospital

institut de Catalunya

institut de recerca

jaciment arqueològic

làpida

masia

monument

muntanya

museu

obra escultòrica

parc

platja

plaça

sagrari

teatre

torrassa

torre de defensa

torre de sentinella

Misc 

Tarragona
Geografia de Tarragona